Il doppio del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonathan Stark e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Jan-Michael Gambill e Scott Humphries 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Assente
 Assente

 Tomás Carbonell /  David Prinosil (primo turno)
 Jan-Michael Gambill /  Scott Humphries (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Waldbaum's Hamlet Cup 2000
ATP Tour 2000